William Robert Thornton (n. 1955), attore, sceneggiatore e regista statunitense
 Robert George Thornton (n. 1962), cestista statunitense